Unter der Bezeichnung Kunstzentrum bestehen Kunst- und Kultureinrichtungen wie
 Kunstzentrum Radialsystem, Berlin 
 Halle 14, Kunstzentrum in Leipzig
 Kunstzentrum Bosener Mühle, St. Wendel Saarland
 Kunstzentrum Inhotim, Bundesstaat Minas Gerais, Brasilien 
 Internationales Kunstzentrum Ostbelgien
 DeSingel, internationales Kunstzentrum, Antwerpen 
 Torre Abbey, Kunstzentrum in Torquay, England
 Kunstzentrum Pier 2, Kaohsiung, Taiwan